Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2015 war die neunte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 24. bis 27. Februar 2015 im kasachischen Almaty statt, wo auch die ersten fünf Weltmeisterschaften ausgetragen worden waren.

Weltmeister wurde der Kasache Alibek Omarow, der im Finale den Weißrussen Jauhen Kurta mit 5:1 besiegte. Den dritten Platz belegten Nikita Liwada, der bereits zum fünften Mal in Folge mindestens das Halbfinale erreichte, und Wladislaw Osminin. Titelverteidiger Jewhen Nowossad aus der Ukraine schied im Achtelfinale gegen Liwada aus.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2015
Billardveranstaltung 2015
Billardturnier in Almaty